Day One foi uma "revista de notícias" de televisão produzida pela ABC News de 1993 à 1995, organizado por Forrest Sawyer e Diane Sawyer.

Um de seus contos, intitulado "Smoke Screen", foi um importante relatório sobre a manipulação da indústria do cigarro e de nicotina durante o processo de fabricação. A peça ganhou um George Polk Awards, mas também levou a uma ação de Philip Morris, que terminou com um acordo e pedido de desculpas da ABC.

A série também ganhou um prêmio Peabody Award de 1993 intitulado "Scarred for Life" sobre a mutilação genital feminina.

Programas da American Broadcasting Company
Telejornais dos Estados Unidos
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 1993
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 1995
Programas de televisão em língua inglesa